Гай Октавій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з роду змішаного походження (патриціанського, вершників і плебейського) Октавіїв:
 Гай Октавій — вершник у III столітті до н. е.
 Гай Октавій — військовий трибун 216 року до н. е.
 Гай Октавій Лампадіон — давньоримський письменник-літературознавець, філолог II століття до н. е.
 Гай Октавій — дід першого римського імператора Октавіана Августа.
 Гай Октавій — батько імператора Октавіана Августа.
 Гай Октавій Август — одне з імен імператора Октавіана Августа.
 Гай Октавій Ленат — консул-суфект 33 року.

Див. також 
 Октавії